Вилар-Секу:

 Вилар-Секу — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Браганса.
 Вилар-Секу — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Визеу.